CFB steht als Abkürzung für:

 Call Forwarding Busy, eine bedingte Anrufweiterschaltung bei Telefonanlagen; siehe Vermittlungstechnische Leistungsmerkmale (öffentliche_Netze) #Anrufweiterschaltung (CF und CD)
 Caminhos de Ferro de Benguela, die Benguelabahn 
 Canadian Forces Base, der Bezeichnung für einen Stützpunkt der Canadian Armed Forces
 Chemische Fabrik Brunsbüttel
 Cipher Feedback Mode, einen Betriebsmodus bei Blockchiffren wie dem DES- oder AES-Algorithmus
 Compagnie des Chemins de fer Intérêt local du Territoire de Belfort, eine Kleinbahngesellschaft im Umfeld von Belfort, Frankreich
 Coated Front and Back (beschichtete Vorder- und Rückseite), eine Abkürzung im Zusammenhang mit Durchschreibepapier
 Confederação Brasileira de Futebol, der nationale Fußballverband Brasiliens
 College Football

CfB steht als Abkürzung für:

 Centralblatt für Bibliothekswesen, auch: Zentralblatt für Bibliothekswesen (ZfB). Vorläufer der Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie
 Chemische Fabrik Budenheim

Cfb steht für:

 eines der Symbole für maritimes Klima nach der Klimaklassifikation nach Köppen; siehe Effektive Klimaklassifikation

CFB